Pharaoh – gruppo musicale power metal statunitense
Pharaoh – rapper russo
Faraon (Pharaoh) – videogioco del 1999 prodotto da Sierra Entertainment
Pharaoh – videogioco del 1989